Paul Nicolás Aguilar Rojas (Concordia, 6 de março de 1986) é um futebolista mexicano, que atua na posição de meio-campo. Atualmente está sem clube.

Carreira 

Jovem lateral direito do Club América, Paul Aguilar foi um dos convocados de última hora para a pré-temporada de preparação do México para a África do Sul 2010. A sua escolha foi totalmente merecida, já que ele tem mostrado regularidade no seu clube nos últimos anos.

Aguilar estreou com o Pachuca no Torneio Apertura 2006 e logo mostrou o seu talento. É um zagueiro muito rápido, de ótimo preparo físico, que sobe bem ao ataque e tem um bom chute de meia distância. Depois de alguns torneios nos quais alternava a titularidade com o banco de reservas, firmou-se na posição durante o Apertura.

O lateral foi convocado para a seleção mexicana pela primeira vez em 2007, mas só foi estrear em 2009, em um amistoso diante da Colômbia. Até a convocação para a pré-temporada reservada aos jogadores que atuam no país, Aguilar tinha atuado em apenas três encontros da seleção principal.

Apesar disso, aos 24 anos, o atleta esperou mostrar na África do Sul as qualidades que o tornaram indiscutível no seu clube, tanto na defesa como no ataque. Em 108 partidas, já marcou 10 gols, uma cifra nada desprezível para quem a principal função é evitar que os rivais se aproximem do gol.

Atua desde 2006 no Pachuca. Participou da Copa do Mundo FIFA de 2010 pela Seleção Mexicana de Futebol.

Títulos 
CF Pachuca
 Copa Sul-Americana: 2006
 Campeonato Mexicano (Clausura): 2007
 Liga dos Campeões da CONCACAF: 2007, 2008, 2009 e 2010

CF América
 Liga dos Campeões da CONCACAF: 2014-15, 2015-16
 Campeonato Mexicano (Apertura): 2018

Gols pela Seleção

Ligações externas 
Paul Aguilar no ESPN
Perfil em Ogol 
Perfil em Goal.com 
Perfil em Soccerway 
Filgoal 
Bet365 

Naturais de Concordia (México)
Futebolistas do México
Futebolistas do Pachuca Club de Fútbol
Futebolistas do Club de Fútbol Indios
Futebolistas do Club de Fútbol América
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011
Jogadores da Copa América de 2011
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014
Jogadores da Copa América de 2016